Sæsonen 2012-13 var den anden sæson for AGF i Superligaen efter nedrykningen i sæsonen 2009-10 og den 20. sæson i Superligaen. AGF sluttede på en 7. plads. Det lykkedes ikke i sæsonen at vinde et trofæ, hvilket betyder at AGF er uden trofæer siden sæsonen 1995-95, hvor holdet vandt landspokalturneringen.

AGF tabte til 1. division holdet Lyngby Boldklub i DBU Pokalen 2012-13 i 3. runde, ligesom holdet blev slået ud af Europa League i anden kvalifikationsrunde, da holdet tabte samlet 5-2 til FC Dila Gori fra Georgien. AGFs placeringer i Superligaen og pokalturneringen betyder, at holdet ikke er kvalificeret til europæisk fodbold i sæsonen 2013-14.

Spillerne

Transfers

ind

Ud

Trup

Kampe

Superligaen – foråret 2013

Superligaen – efteråret 2012

Pokalturneringen

Europa League

Kilder 

AGF sæsoner
Superligaen sæson 2012-13